Nersès est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Nersès est un prénom masculin.

Nersès est un patronyme

Saints des Églises chrétiennes
 Nersès le Martyr († 343) et ses compagnons, dont son disciple saint Joseph, martyrs en Perse au temps du roi Chapour II ; célébré le 10 novembre par les catholiques et le 15 juin par les Orthodoxes
 Nersès  le Grand († 373), petit-fils de saint Houssik, sixième Catholicos d'Arménie ; célébré le 25 juillet par les Catholiques et le 30 septembre par les Orthodoxes 
 Nersès de Lampron († 1198), né à Lampron (Cilicie, Arménie), archevêque de Tarse ; célébré localement le 17 juillet par les Catholiques. 
 Nersès IV Chnorhali (°1102 - †1173),  ou Nersès Glaietsi,  soixante-cinquième catholicos d'Arménie, oncle de saint Nersès de Lampron ; célébré le 13 août par les Catholiques.

Catholicos arméniens 
 Nersès  le Grand, 6 catholicos d'Arménie, de 353 à 373 ; saint (cf. supra) ;
 Nersès II d'Achtarak,  23 catholicos d'Arménie de 548 à 557 ;
 Nersès III le Bâtisseur,  30 catholicos d'Arménie de 641 à 661 ;
 Nersès IV Chnorhali,  65 catholicos d'Arménie de 1166 à 1173 ; saint (cf supra) ;
 Nersès (V) d'Etchmiadzin, coadjuteur du  94 catholicos d'Arménie en 1506 ;
 Nersès V (VI) d'Achtarak,  122 catholicos d'Arménie de 1843 à 1857.

Autres personnages portant ce prénom

Références

Homonymie de saints chrétiens